Six Nations 2010 war die elfte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden vom 6. Februar bis zum 20. März 2010 fanden 15 Spiele statt. Turniersieger wurde Frankreich, das mit Siegen gegen alle anderen Teilnehmer zum achten Mal den Grand Slam schaffte.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Offizielle Website von Six Nations

Rugby 2010
2010